Вассёр () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Вассёр, Поль (1884—1971) — французский ватерполист.
 Вассёр, Филипп (род. 1966) — французский актёр.